Capo (ital. ‚Kopf‘) bezeichnet:
 den Anführer (Kopf) einer cosca (Gruppe) der sizilianischen und US-amerikanischen Mafia, siehe Caporegime
 den Diktator Benito Mussolini in seiner Rolle als Capo (Chef) der italienischen Regierung zwischen 1925 und 1943
 den Vorsänger oder den führenden Kopf einer Gruppe von Sportfans, siehe Ultra-Bewegung
 einen Dienstgrad der italienischen Polizei (commissario capo), siehe Dienstgrade der italienischen Polizeikräfte
 in einigen oberdeutschen Sprachregionen einen Vorarbeiter oder Polier (umgangssprachlich)

Capo bezeichnet als Kurzform:
 einen militärischen Rang (von frz. caporal bzw. ital. caporale), siehe Korporal
 ein Hilfsmittel für das Gitarrespielen, siehe Kapodaster
 ein lokales Portalsystem mit Benutzerverwaltung (Captive Portal)
 einen österreichischen Hersteller von Mützen und Helmen, siehe Capo (Unternehmen)
 einen besonderen Häftling in den Konzentrationslagern, siehe Kapo (KZ)

Capo, namentlich:
 Capo (Palermo), Stadtteil von Palermo, Sizilien, Italien

Personen:
 Capo (Rapper), früher Capo Azzlack, deutscher Rapper
 Capo (US-amerikanischer Rapper) († 2015), US-amerikanischer Rapper
 CAPO, Pseudonym des US-amerikanischen Rappers Jim Jones (Rapper)
 Antonio Espina y Capó (1850–1930), spanischer Pionier der Radiologie
 Armando Capo (* 1932), argentinischer Schauspieler
 Bobby Capó (1922–1989), puerto-ricanischer Sänger und Komponist
 Johannes Anton Graf Capo d'Istrias (1776–1831), Präsident des griechischen Staates, Nauplia, Peloponnes
 Pedro Capó (* 1980), puerto-ricanischer Sänger
 Rene Capo (1961–2009), US-amerikanischer Judoka
 Rodrigo Capó (* 1980), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Sotir Capo (1934–2012), albanischer Maler

Siehe auch:
 Kapo
 Da capo, musikalische Anweisung ‚von vorn‘

Abkürzung